Mercer es una palabra de origen anglosajón que puede referirse a:

Gente 
 Cecil William Mercer (1885–1960), novelista británico que escribió bajo el seudónimo de Dornford Yates.
 Jack Mercer (1909–1984), animador y actor de voz estadounidense. Es conocido por haber dado voz a Popeye.
 James Russell Mercer (n. 1970), cantante y guitarrista estadounidense del grupo de rock alternativo The Shins.
 Johnny Mercer (1909–1976), cantante y letrista cofundador de Capitol Records.
 Joseph Mercer, personaje ficticio de las trilogía de Piratas del Caribe.
 Ray Mercer (n. 1961), boxeador profesional de EUA, antiguo Campeón mundial de pesos pesados y poseedor de una medalla de oro olímpica.
 Richard Mercer Dorson (1916–1981), folclorista estadounidense, director del Instituto de Folclore de la Universidad de Indiana.
 Robert Mercer
 Ron Mercer (n. 1976), exjugador de baloncesto que destacó en los Chicago Bulls de la NBA. Estuvo activo desde 1997 hasta 2005.
 Tess Mercer, personaje ficticio de la serie de televisión Smallville, interpretada por Cassidy Freeman.
 Wilbur Mercer, personaje ficticio de la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?.

Lugares 
Mercer (Dakota del Norte)
Mercer (Maine)
Mercer (Misuri)
Mercer (Pensilvania)
Mercer (Wisconsin), lugar designado por el censo.
Mercer (condado de Iron, Wisconsin), villa.
 El Condado de Mercer, condado estadounidense, situado en el estado de Illinois.
Varios condados en distintos estadounidenses llamados Condado de Mercer.

Otros 
 Mercer Bears (español: Osos de Mercer), el equipo deportivo de la Universidad de Mercer, situada en Macon, Georgia;
Mercer Motors Corporation, fabricante de automóviles estadounidense que desarrolló su actividad entre 1910 y 1931.

Notas 

2. En 1844 John Mercer, científico textil nacido en Great Harwood, Lancashire, Inglaterra, inventó la mercerización de los tejidos , que es un tratamiento para el hilo y los tejidos de algodón y cáñamo que les otorga un acabado brillante similar a la seda. Los tejidos e hilos resultantes se denominan algodón o cáñamo mercerizado. (https://es.wikipedia.org/wiki/Mercerizaci%C3%B3n)

Al comercio donde se venden hilos mercerizados (el actual hilo de coser, por ejemplo) se lo llama "mercería". Al empleado o dueño de la mercería se lo llama "mercero". Y en francés, mercero se traduce como "mercier".